Madec ist der Familienname folgender Personen:

 Goulven Madec (1930–2008), französischer römisch-katholischer Theologe
 Joseph Madec (1923–2013), französischer Geistlicher, Bischof von Fréjus-Toulon
 Serge Madec, französischer Regatta- und Rekordsegler